

Persone 
 Alieu Darbo – calciatore gambiano
 Arman Darbo – attore statunitense
 Gabriele Darbo – matematico italiano che ha legato il suo nome al teorema di Darbo-Sadovskii
 Patrika Darbo – attrice statunitense

Altro 
 Darbo Partija – partito politico lituano, in italiano Partito del Lavoro
 Darbo – sottomultiplo della Zappa